Adriano Braidotti – attore e regista italiano
 Denis Braidotti – judoka italiano
 Lodovico Braidotti – architetto e insegnante italiano
 Rosi Braidotti – filosofa italiana